Чемпионат Нидерландов по футболу 1990—1991 является 35 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 12 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ. Всего было сыграно 306 игр и забито 830 гол (в среднем 2,71 гола за игру). Матчи чемпионата посетило 2 669 500 зрителей (в среднем 8 724).

Турнирная таблица 

<small>''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

Плей-офф за право играть в Эредивизие 
Плей-офф за право играть в следующем сезоне в Эредивизие проводится командой, занявшей 16 место в текущем сезоне в Эредивизие, и командой проигравшей в финальном матче плей-офф в Eerste Divisie. Также в Эредивизие выходят победитель Eerste Divisie и победитель финального матча плей-офф в Eerste Divisie.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие 
 Статистика на RSSSF

1990/1991
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1990 году
Спорт в Нидерландах в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991